Erste Lage steht für:

 eine Position der Greifhand auf dem Griffbrett eines Saiteninstruments, siehe Lage (Musikinstrumente)
 eine Qualitätsstufe des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), siehe Qualitätsstufe#VDP Erste Lage